Ке́вин А́ндерсон ():  (род. 1960) — американский актёр театра и кино.
 Андерсон, Кевин (род. 1962) — британский климатолог.
 Андерсон, Кевин (род. 1971) — американский футболист.
 Андерсон, Кевин (род. 1986) — южноафриканский теннисист.
 Андерсон, Кевин (род. 1993) — эстонский футболист.
 Андерсон, Кевин Б. (род. 1948) — американский социолог.
 Андерсон, Кевин Виктор (1912—1999) — австралийский юрист и публицист.
 Андерсон, Кевин Дж. (род. 1962) — американский писатель-фантаст.